Riccione è un web film italiano del 2019 diretto da Giorgio Romano. L'opera è stata interpretata principalmente da personaggi televisivi e dei social media.

Trama 
Tutto inizia nel 2001 in un bar di Riccione dove un cliente dopo aver pagato la barista per le molteplici birre che ha consumato ottiene come resto una banconota da 5 euro con sopra il numero di telefono della ragazza. Successivamente il cliente va con una prostituta e la paga con quei 5 euro che da quel momento incominciano a passare di mano in mano fin quando, alla fine, la banconota torna nelle sue mani come se fosse destino.

Produzione 
L'opera ha avuto il patrocinio del comune di Riccione ed è stata finanziata interamente dagli sponsor pubblicitari tra i quali: MAC Cosmetics, Durex, Monge, Dolfin e Reckitt Benckiser.

Accoglienza 
Pubblicato il 23 luglio 2019 sul canale YouTube di Rai Pubblicità in qualche giorno ha superato il milione di visualizzazioni.

Critica 
Niccolò Carradori per Vice ha definito il film «il prodotto web più brutto di sempre» dato che «coniuga il peggio della percezione italiana di cosa sia internet, i creator meno innovativi […] e una scrittura che inforna più sessismo e omofobia dei film commerciali degli anni Novanta».

Il film è sgradito a molti riccionesi per l'immagine negativa che dà della città; è afflitto inoltre da molti errori tecnici e scenografici, come l'apparizione anacronistica di una banconota da 5 euro, uno smartphone nel 2001 e l'eccessiva invasività degli sponsor.

Colonna sonora 
La colonna sonora del film include:

Controversie 
Il film è stato bollato da Arcigay Rimini come "omofobo e sessista" in quanto al suo interno l'omosessualità viene rappresentata in maniera iper-stereotipata mentre le donne hanno solo la funzione di oggetto sessuale.

Note

Voci correlate 

 Macchietta

Collegamenti esterni 

 

Mediometraggi